Михаи́л Алекса́ндрович Стахо́вич (1820—1858) — русский писатель, поэт, переводчик, собиратель фольклора, елецкий уездный предводитель дворянства. Вместе с П. Якушкиным и А. Григорьевым принадлежал к т.н. молодой редакции «Москвитянина». Дядя политика М. А. Стаховича.

Биография 
Родился в 1820 году в семье орловских помещиков Стаховичей, в родовом имении в селе Пальна-Михайловка, Елецкого уезда. Его отец, Александр Иванович Стахович (1794—1871) — офицер гвардейской артиллерии и ветеран наполеоновских войн.

После домашнего воспитания был привезён в Москву для приготовления к поступлению в университет и в 1836 году стал своекоштным студентом 1-го курса юридического факультета. Затем перешёл на историко-филологическое отделение философского факультета, которое окончил кандидатом в 1841 году. В 1844 году, после двухлетнего пребывания на родине, на несколько лет уехал за границу, путешествовал по Германии, Италии, Швейцарии, затем вернулся в Россию и поселился в одной из своих деревень. Некоторое время был елецким уездным предводителем дворянства.

Заинтересовавшись народной поэзией и музыкой, стал собирать и записывать образцы народного творчества. В 1854 году издал сборник «Собрание русских народных песен» с собственной аранжировкой (с критическим анализом этой работы выступил в 1855 и 1860 годах Аполлон Григорьев).

Стахович писал также стихотворения: публикации в журналах «Москвитянин» (1855), «Современник» (1855), «Русская беседа» (1856) и переводил иностранных поэтов (Гейне, Гёте и др.); написал воспоминания о П. В. Киреевском и др. Одно из самых известных его произведений — художественные сцены из народной жизни «Ночное».

Стахович задумал сюжет о рысаке по рассказам своего брата Александра, который стал основой повести «Холстомер» Л. Н. Толстого.

В октябре 1858 года 38-летний Михаил Стахович был убит с целью грабежа своими бурмистром и письмоводителем.

Жена (с 13.04.1847, Берлин) — Вильгельмина Вангеман (1823— ?), дочь прусского поданного и берлинского жителя Иоганна Вангельмана от брака его с Генриеттой Паг.

Произведения 
 Поэзия: «12 января 1855 года», «Праздник», «Москва в 1855 году», «Воля», «Дедушкин сад», «Песня к милой» (из Гёте), «Песня», «Песня юности», «Вечерняя песня», «Степи» (1855—1856); повесть в стихах «Былое» (1858)
 «История, этнография и статистика Елецкого уезда»
 «Ночное» (художественные сцены из народной жизни) (1860)
 «Святки» (1860)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Михаил Александрович Стахович. Произведения.
 Михаил Стахович. Стихи. Биография.
 Михаил Стахович «Очерк истории семиструнной гитары» (оригиналы статей из журнала «Москвитянин» за 1854 и 1855 гг.)

Михаил Александрович
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Елецкие уездные предводители дворянства
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Собиратели народных песен
Молодая редакция «Москвитянина»